East Kingston puede referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

 East Kingston (Nuevo Hampshire); o
 East Kingston (Nueva York).